Luminous Beings – singolo di Jon Hopkins del 2019
 Luminous Beings – singolo di Charlie Griffiths del 2022